TeXML [tɛχːml] — как процесс — является созданной на базе TeX альтернативой XSL-FO.

TeXML был разработан как проект OpenSource с целью представления XML-данных в автоматическом режиме и в виде высококачественного макета в формате PDF.

Посредством дополнительного определения структуры TeXML объединяет существующие различия синтаксиса между TeX и XML.

Технически это происходит в виде отображения элементов разметки TeX в синтаксисе XML.

Разработка 
TeXML является модификацией первоначально созданной IBM спецификации; однако, здесь следует различать понятия Структура и Преобразование.

 Структура

 Определение XML для TeXML-структуры с 1999 г. считается законченным (TeXML.dtd).

 Она представляет собой разметку, которая выполняет роль связующего звена между TeX и XML.

 Преобразование

Процессы преобразования функционируют стабильно с конца 2010 г., благодаря чему возможно эффективное применение технологии.

 Первоначальная попытка разработки приложения Java была отклонена IBM и в дальнейшем не проводилась.

Область применения 
TeXML используется для генерирования Технической документации из XML-данных.

После преобразования TeXML --> TeX доступна определённая посредством LaTeX библиотека TeX-макросов.

С помощью TeX-макросов для публикации XML-данных возможно определение произвольно конфигурируемого макета.

Особенности 
 TeXML обеспечивает автоматическую публикацию XML-данных с помощью программы текстового набора, разработанной для ручного набора символов.
 В отличие от публикации по технологии XSL-FO на макет публикуемых XML-данных можно тонко воздействовать с помощью правил исключения в промежуточном коде.
 Правила исключения могут запоминаться в ходе процесса публикации — таким образом макет оптимизируется с каждым (новым) циклом генерирования.
 Высокая скорость процесса публикации, особенно в случае объёмных документов, где скорость в 100 раз выше, чем у процессов на базе XSL-FO.

Структура TeXML 
DTD TeXML-структуры состоит из XML-элементов:
 Root element: TeXML
 Encoding commands: cmd
 Encoding environments: env
 Encoding groups: group
 Encoding math groups: math и dmath
 Encoding control symbols: ctrl
 Encoding special symbols: spec
 PDF literals: pdf

Структура документа TeXML 
Пример XML-документа, который уже был преобразован в структуру TeXML:

<TeXML>
<TeXML escape="0">
\documentclass[12pt]{scrartcl}
\usepackage[T2A]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[english,russian]{babel}
</TeXML>
<env name="document">
Неверную интерпретацию служебных символов в качестве управляющих называют "Escaping", т. е.: $, ^, >
</env>
</TeXML>

Процесс TeXML 
Процесс TeXML преобразует представленные в промежуточном формате TeXML XML-данные в формат TeX:

\documentclass[12pt]{scrartcl}
\usepackage[T2A]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[english,russian]{babel}
\begin{document}
Неверную интерпретацию служебных символов в качестве управляющих называют "Escaping", т. е.: \textdollar{}, \^{}, \textgreater{} 
\end{document}

Поддержка процессов 
Рабочие процедуры на уровне обработки (XML) и уровне публикации (TeX) поддерживаются различными инструментами, например:

 Уровень обработки: Редакторы XML
 — Eclipse (IDE), открытые исходники
 — другие редакторы XML

 Уровень публикации: Синхронизация между кодом и генерируемым PDF с помощью pdfSync:

 — Windows PC: редактор MiKTeX
 — Mac OS X: редактор TeXShop

Литература 
 Frank Mittelbach The LaTeX Companion — Tools and techniques for computer typesetting
 Michel Goossens The XeTeX Companion — TeX meets OpenType and Unicode

Ссылки 
 SGML/XML and (La)TeX — Решения по представлению XML-данных в формате TeX
 TeXML: an XML syntax for TeX — Проект TeXML (загрузка)
 How to embed pdfsync into pdftex — Синхронизация между кодом и PDF
 TeXML: Typesetting XML with TEX — Первоначальная концепция проекта TeXML
 TeXML: A three-part solution that provides a path from XML into the TeX formatting language — Краткое описание проекта IBM Research (архив)

Языки разметки
TeX
XML
Стандарты на основе XML
Форматы текстовых документов